Francisco Vásquez de Coronado (1510-1554), Spaans ontdekkingsreiziger.
 Francisco Vázquez Gómez (1860-1933), Mexicaans medicus en politicus.
 Francisco Vázquez (wielrenner) (1952), Mexicaans wielrenner